Уолл () — английская фамилия.

Известные носители:

 Уолл, Брэд (род. 1965) — канадский политик, премьер-министр Саскачевана.
 Уолл, Дебора Энн (род. 1985) — американская актриса.
 Уолл, Джефф (род. 1946) — канадский фотограф.
 Уолл, Джек (род. 1964) — американский композитор музыки для компьютерных игр.
 Уолл, Джон (род. 1990) — американский баскетболист.
  — британский астроном и создатель телескопов, запатентовал оптическую схему телескопа Zerochromat.
 Уолл, Джордж (1885—1962) — английский футболист, левый нападающий.
 Уолл, Жозефина (род. 1947) — британская художница и скульптор в стиле фэнтези.
 Уолл, Кирстен (род. 1975) — канадская кёрлингистка.
 Уолл, Ларри (род. 1954) — американский программист, создатель языка программирования Perl.
  (1925—2001) — британский нейробиолог.
 Уолл, Роберт (1939—2022) — американский актёр и мастер боевых искусств.
 Уолл, Стивен (род. 1947) — британский дипломат.
 Уолл, Терри (род. 1936) — британский математик, президент Лондонского математического общества (1978—1980).
 Уолл, Уильям (1911—1962) — канадский политик украинского происхождения, сенатор.
 Уолл, Шон Сайфа — американский интерсекс-активист и правозащитник.
 Уолл, Энгус (род. 1967) — американский монтажёр и дизайнер титров, двукратный лауреат премий «Оскар» и BAFTA.

См. также 
 Ист-Уолл — городской район Дублина в Ирландии.
 Норт-Уолл — городской район Дублина в Ирландии.
 Уолл-стрит (значения)